Jacqueline Mani, née à Bienne en 1931 et morte à Saint-Légier-La Chiésaz le , est une musicienne, auteure et compositrice vaudoise.

Biographie
Jacqueline Mani s'est fait connaître grâce à ses activités dans la musique pour enfants. Tout d'abord institutrice à l'école enfantine après des études à l'école normale, elle se met au chant sur le tard. En 1959, elle réussit sa Virtuosité de chant au Conservatoire de Lausanne, dans la classe de la cantatrice Marie-Louise Rochat.

Jacqueline Mani délaisse alors provisoirement l'univers enfantin et fait une carrière de soprano, notamment en Hollande où elle suit une cantatrice allemande. De retour en Suisse, elle s'installe à Vevey, donne des cours de chant et se produit en concert. Elle profite d'un remplacement pour y reprendre ses activités d'enseignante jusqu'à sa retraite en 1993.

La conjugaison de ses talents de cantatrice et de ses qualités pédagogiques vont mener Jacqueline Mani à la chanson pour enfants. Elle devient auteur-compositeur, principalement pour le chœur d'enfants Papimoustache qu'elle crée et anime notamment en compagnie de Jo Akepsimas à Vevey. Elle dirige alors le chœur dans des comédies musicales comme Prince Petitgris en 1986, Le Petit Cirque Cacao en 1991, Diamantine et Zinzolin en 1996, ou Alice au pays des merveilles en 2006. Dans la lignée d'Henri Dès, Jacky Lagger ou Sautecroche, les comédies musicales de Jacqueline Mani participent à l'essor de la chanson pour enfants en Suisse romande. Ses compositions sont même primées en 1990, lorsqu'elle décroche le prix du Conservatoire de Lausanne pour la composition de chansons pour enfants, ex æquo avec Ginette Girardier, Henri Dès, Jo Akepsimas et Mannick.

Elle compte à son actif une dizaine de comédies musicales, 5 albums et la direction du chœur Papimoustache depuis plus de vingt ans. Elle vit à Servion, dans le Jorat vaudois. Un fonds Jacqueline Mani existe depuis 2013 aux Archives musicales de la Bibliothèque cantonale universitaire - Lausanne.

Sources 
 
 "Le rire de Papimoustache", 24 Heures, , 1993/05/14, 
 Fabre, Joëlle, "Des pointures du jazz romand emballent le "Papimoustache" de Jacqueline Mani pour les enfants", 24 Heures, , 1998/04/03
 Santoretti, Thierry, "Quand la chanson romande fait boum...", L'Hebdo, 1996/12/19
 Goumaz, Céline, "Jacqueline Mani ouvre la "voix" de la musique à la jeunesse", 24 Heures, 2001/01/24, 
 Schnorff, Mireille, "ÉCOUTER - Papimoustache et la boîte à malice, de Jacqueline Mani", 24 Heures, 2007/09/23, .

Liens externes 
 
 Bienvenue à Papimoustache
 Ville de Vevey

Chanteur vaudois
Chanteuse pour enfants
Naissance en 1931
Naissance à Bienne
Décès en mai 2016
Décès dans le canton de Vaud
Projet:Valdensia/Articles liés